Matchbox (band), Engelse rockabilly band
Matchbox (merk), Brits merk van speelgoedauto's
Matchbox (nummer), nummer geschreven door Carl Perkins en o.a. gecoverd door The Beattles